Smit kan som auktorsförkortning betyda:

 Smit
 Harry Smit

Robotskapade auktorsförkortningar